Gratton ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Gratton, kanadische Eiskunstläuferin
 Benoît Gratton (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Chris Gratton (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Gerard Gratton (1927–1963), kanadischer Gewichtheber
 Guido Gratton (1932–1996), italienischer Fußballspieler
 Hector Gratton (1900–1970), kanadischer Komponist, Arrangeur, Dirigent und Musikpädagoge
 Jacques Gratton (* 1957), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean Gratton (1924–2011), kanadischer römisch-katholischer Bischof
 Joey Gratton († 2011), US-amerikanischer Speedboatrennfahrer
 Josh Gratton (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Livio Gratton (1910–1991), italienischer Astronom
 Mike Gratton (* 1954), britischer Marathonläufer

Ort:
 Gratton (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Gratton-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Graton